B36 Tórshavn este o echipă de fotbal din Tórshavn, Insulele Feroe.

Titluri 
Prima Ligă de fotbal a Inslulelor Feroe (9):
 1946, 1948, 1950, 1959, 1962,1991,1997, 2001, 2005
Cupa Insulelor Feroe (6):
 1965, 1991, 1997, 2001, 2003, 2005, 2018. Locul 2 de 9 ori.
Super Cupa Insulelor Feroe (1):
 2006

Lotul curent 						
Din 12 martie, 2008					Jucătorii scriși îngroșat sunt convocați la echipa națională.''

B36 Tórshavn în competițiile intercluburi UEFA

Legături externe 
 Site oficial 
 Site-ul suporterilor (fan clubul White Tigers) 

Fondări în 1936
Cluburi de fotbal din Insulele Feroe